Saint-Vallier puede referirse a: 

 Saint-Vallier, comuna francesa situada en Charente.
 Saint-Vallier, comuna francesa situada en Drôme.
 Saint-Vallier, comuna francesa situada en Saona y Loira.
 Saint-Vallier, comuna francesa situada en Vosgos.